Bogusław Jasiński (ekonomista) (1931)
 Bogusław Jasiński (filozof) (1953)